Snookerns världsrankingpoäng 2009/2010: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsongen 2009/2010. Sammanräknade poäng från säsongen 2008/2009 och 2009/2010 ger första revisionen av snookerns världsranking 2010/2011.

Fotnoter 

Snookersäsongen 2009/2010
Snookerns världsranking